Handelaar, iemand die handel drijft, commerçant, een man van zaken
 Dealer (autohandelaar), verdeler (Vlaanderen), autohandelaar van één of meer automerken
 Dealer (beurs), een handelaar in effecten
 Drugsdealer, drugsverkoper
 Croupier, iemand die de kaarten verdeelt in een casino
 Dealer (2021), een Belgische film uit 2021